Niemcy:
 Reifferscheid – dzielnica gminy Hellenthal w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Euskirchen
 Reifferscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler

Osoby:
 August Reifferscheid – niemiecki filolog
 Hans Reifferscheid – niemiecki malarz
 Karl Reifferscheid – niemiecki ginekolog

Inne:
 Reifferscheid – ród
 Reifferscheid – zamek

Zobacz też:
 Reiferscheid